Puerto Santander (Amazonas)
 Puerto Santander (Norte de Santander)